Lilla Hamnholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Hamnholmen, Nagu, Åboland,  (6 ha)
 Lilla Hamnholmen, Raseborg, Nyland,  (3 ha)
 Lilla Hamnholmen (vid Räfsö, Kyrkslätt), Nyland,  (2 ha)
 Lilla Hamnholmen (vid Bylandet, Kyrkslätt), Nyland,  (2 ha)
 Lilla Hamnholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Lilla Hamnholmen, Lovisa, Nyland,  (2 ha)

Se även
Hamnholmen
Stora Hamnholmen

Robotskapade Finlandförgreningar